Le terme « sexualisation » peut faire référence à :
 la sexualisation, développement des caractéristiques sexuelles ;
 la sexualisation du cerveau, capacité du cerveau à contrôler les comportements sexuels ;
 la sexualisation précoce, ou hypersexualisation, représentation sexualisée des personnes mineures.